Picking Up the Pieces se puede referir a:

 "Picking Up the Pieces" (canción), una canción del disco Fall To Grace por Paloma Faith
 Cachitos picantes, una película estadounidense de 2000 del director Alfonso Aráu.